Spir peut être le nom : 
 d'un philosophe russe, African Spir ;
 d'une entreprise de presse française, Spir Communication.